Kettle ist der Familienname folgender Personen

 Brian Kettle (* 1956), englischer Fußballspieler
 Charles Henry Kettle (1821–1862), Landvermesser, Planer und Politiker in Dunedin
 Ross Kettle (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Rupert Alfred Kettle (1817–1894), englischer Richter

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Kettle (Kentucky)
 Kettle (West Virginia)
 Kettle Corner (Rhode Island)
 Kettle Cove Village (Massachusetts)
 Kettle Falls (Minnesota)
 Kettle Falls (Washington)
 Kettle Island (Kentucky)
 Kettle Mills (Tennessee)
 Kettle River (Minnesota)

 kettle pentaho, eine ETL-Software von Pentaho für die Datenintegration

Siehe auch:
 Kettle River
 Kettel